Grasshopper kan syfta på:

Grasshopper (drink)
Grasshopper (musikalbum) – album av J.J. Cale från 1982
Grasshopper (raket) - en testraket från SpaceX.